Název Důlní potok má více vodních toků:

 Důlní potok (přítok Bystřice) – levostranný přítok Bystřice v okresech Bruntál a Olomouc
 Důlní potok (přítok Kočovského potoka) – levostranný přítok Kočovského potoka v okrese Bruntál
 Důlní potok (přítok Ličné) – (nazýván také Lampertický potok) – pravostranný přítok Ličné v okrese Trutnov
 Důlní potok (přítok Zalužanského potoka) – levostranný přítok přeložky Zalužanského potoka v okresech Teplice a Ústí nad Labem